Osoby o tym nazwisku:
 Andrij Melnyk – ukraiński wojskowy i polityk
 Bohdan Melnyk – ukraiński piłkarz
 Marek Melnyk – polski historyk, publicysta i nauczyciel akademicki
 Ihor Melnyk – ukraiński piłkarz
 Serhij Melnyk – ukraiński polityk, ekonomista i samorządowiec
 Wiktor Melnyk – ukraiński piłkarz
 Wołodymyr Melnyk – ukraiński piłkarz